Esistono più comuni francesi con questo nome

Montjoi – Aude
Montjoi – Tarn e Garonna